Кривонос () — село в Болгарии. Находится в Перникской области, входит в общину Брезник. Население составляет 15 человек.

Политическая ситуация 
Кривонос подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Брезник — Христо Димитров Миленков (коалиция в составе 4 партий: Болгарская социал-демократия (БСД), Болгарская социалистическая партия (БСП), Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Перникской области